Andrzej Pluciński – cestista polacco
 Bolesław Kamil Pluciński – attore polacco con cittadinanza francese noto come Armand Dutertre
 Leszek Pluciński – ciclista polacco
 Tadeusz Pluciński – attore polacco